Team Nationale Inlichtingen, een eenheid van de Nederlandse nationale politie
 Tentara Nasional Indonesia, het Indonesische Nationale Leger.
 Transnational Institute, een internationale denktank voor progressieve politiek.